Цветана Георгиева може да се отнася за:

 Цветана Георгиева (литературовед), български професор литературовед.
 Цветана Георгиева (историк), български професор историк.